Rhodacanthis — вымерший род воробьиных птиц подсемейства гавайских цветочниц. Все четыре вида были эндемиками Гавайских островов. Представители этого рода были зерноядными птицами, имевшими клювы, приспособленные к раскрыванию плодов и стручков бобовых культур. Два вида, которые вымерли в 1890-х годах, желтоголовая и оранжевогрудая вьюрковые цветочницы, населяли высокогорные мезонные леса острова Гавайи, на котором росло растение коа (Acacia koa). Желтоголовая и оранжевогрудая вьюрковые цветочницы были крупными птицами: первая достигала 19 см (7,5 дюймов), а вторая — 23 см (9,1 дюйма) в длину. Крупный клюв и яркие перья (жёлтые у Rhodacanthis flaviceps и оранжевые у Rhodacanthis palmeri) придали самцам очень выразительный внешний вид. Плоды дерева коа являлись излюбленной пищей птиц рода Rhodacanthis, но допускались и гусеницы, если это было необходимо. Два доисторических вида,  и , являлись жителями низменных  и кустарников островов Кауаи, Мауи и Оаху. Предполагалось, что акация коайа являлась важным источником пищи для обоих доисторических видов, так как их ареал не пересекался с деревом коа. Стручки растения  (Kanaloa kahoolawensis) и ягоды  (Dodonaea viscosa), вероятно, также были основной пищей доисторических видов в дополнение к гусеницам.

Виды 
 † , последние свидетельства датированы 1891 годом
 † , последние свидетельства датированы 1896 годом
 † , доисторический вид
 † , доисторический вид

Примечания

Литература 
 

†
†
Вымершие воробьинообразные
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
Таксоны, описанные Лайонелом Ротшильдом